Milorg – organizzazione della resistenza norvegese
Milorg – album dei Vreid del 2009